Church Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Brighton Line
 Church Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Culver Line
 Church Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Nostrand Avenue Line